Qinnguata Kuua bezeichnet:
 Qinnguata Kuua (Fluss, Narsaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qinnguata Kuua (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qinnguata Kuua (Fluss, Qasigiannguit), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland